Augusto César Abreu da Fonseca (Alto Longá, 2 de dezembro de 1955) é um pecuarista e político brasileiro que foi deputado estadual pelo Piauí e duas vezes prefeito de Alto Longá.

Biografia
Mais conhecido pelo apelido de César Sindô, desenvolveu uma atividade no ramo da pecuária até enveredar pela política quando ingressou no PMDB e foi candidato a vereador de Alto Longá em 1982 e a prefeito do município em 1988 sem obter sucesso nessas empreitadas. Coordenador do "Projeto Casa-Escola" ao longo do segundo governo Alberto Silva (1987/1991) foi eleito deputado estadual em 1990. Ainda no primeiro ano de sua atividade parlamentar foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí em outubro de 1991 sob a acusação de uso eleitoreiro (SANTOS, 1991, p. 694) do referido programa, entrementes a defesa patrocinada pelo advogado Celso Barros reverteu os efeitos da sentença e o absolveu. Refeito desse embate, foi candidato a prefeito de Alto Longá em 1992 colhendo nova derrota e ao fim de sua passagem pelo legislativo ingressou no Partido Progressista sem, contudo disputar a reeleição.

De volta ao PMDB, César Sindô disputou por mais três vezes a prefeitura de Alto Longá, sendo derrotado em 1996 e vitorioso em 2000 e 2004.

Fontes
FORTES, Heráclito. Resultado Oficial das Eleições no Piauí. Brasília: Senado Federal, 2004.
SANTOS, José Lopes dos. Política e Outros Temas. Teresina: Gráfica Mendes, 1991. v. II.

Ligações externas
Banco de dados do TSE
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí

Naturais de Alto Longá
Deputados estaduais do Piauí
Prefeitos de Alto Longá